Elmore County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Elmore County (Alabama)
Elmore County (Idaho)